

Догађаји и трендови

Култура

Музика

Архитектура